MANJA (* 26. Oktober 1979 in Leipzig; Geburtsname Manja Kendler) ist eine deutsche Reggae- und Pop-Sängerin bzw. Singer-Songwriterin.

Leben und Karriere  
Seit 2001 agiert sie unter dem Pseudonym Firegyal Reggae & Dancehall als DJ. 2004 begann Manja verstärkt eigene Songs aufzunehmen, u. a. mit Andreas Wendland (Smooth Pilot; lunar³; Far East Band). 2007 trat sie für Sachsen bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest 2007 mit ihrem Song Es ist die Liebe an. Mit der ersten Veröffentlichung 2009 Mein Reggae Gefühl erlangte sie durch den Coversong Kling Klang von Keimzeit Bekanntheit.

Bei Radio Blau und der BigVibez Radiostation sendete sie 2004–2011 aller vier Wochen ihre eigene Radioshow Firegyal On Air und ist seit 2009 mitverantwortlich für die Dubnight Radioshow, die alle zwei Wochen via Livestream aus Berlin von DJ Phil Harmony gesendet wird.

Bis 2011 produzierte sie – mit ein paar wenigen Ausnahmen wie Get Up And Try feat. Vinneyman – ausschließlich deutschsprachige Lieder. Seitdem widmet sie sich wieder englischsprachigen Songs und veröffentlichte Anfang 2012 mit Told You und Your Boat auf dem jamaikanischen Label Flava McGregor Records zwei Lieder im Lovers-Reggae-Style.

Seit Februar 2015 veröffentlicht sie unter anderem auch ihre Episodenkurzgeschichten Verschwörungstheorien. Aus dem Leben einer Garderobenfrau auf dem Blog 520 Universum auf Wordpress.

Seit September 2016 stellt sie einen kostenfreien Ratgeberblog für Menschen in und nach narzisstischer Gesellschaft zur Verfügung, namens: Der Schutzgarten. Der Blog beschäftigt sich neben Narzissmus mit den Folgen, des narzisstischen Missbrauchs und die Idee, des eigenen Schutzgartens und wie man sich vor dysfunktionalen Beziehungen, Manipulation und nach schwierigen Trennungen selbst schützen kann.   

Seit 2017 arbeitet sie als Coach und Lebensberaterin für betroffene des narzisstischen Missbrauchs, Hochsensible und Künstler.

Diskographie (Auswahl) 
 Es gört, Sampler 2006
 Single: „Es ist die Liebe“ 2007
 Bundesvision Song Contest, Sampler 2007
 Wenn Du die Zeit hast...?!(freedownload) Album 2008 
 Single: „get up & try“ (Manja & Vinneyman)
 Album: „Mein Reggaegefühl“, 2009
 „Barfuß im Regen“ auf dem Tonight Riddim (Boom Rush Backup)
 Background-Sängerin für das Album von Yellow Umbrella „a thousand faces“, 2010
 „Jungle Fever“ auf dem Jungle Fever Riddim, 2010
 „Foto“ feat. Stoney Moe auf dem Street Riddim (Boom Rush Backup), 2011
 „Sexy & Meschugge“ auf dem Next One Riddim by Tune Fish, 12/2011
 „Told You“ EP (Kingston Songs 2012) (Kemar „Flava“ McGregor Records, 2012)
 „Der Traum ist aus“ (Ton Steine Scherben Coversong) auf der CD „Welcome To Bassland“ OneDrop, 04/2012
 „Shine pon mi“ Nairoberry Riddim RebelLiberation Sounds 2013
 „Shine pon mi remix“ dubbhism  2013
 „Mein Reggaegefühl“ One Love Riddim Sarre Side Music 2013
 „Frei Sein Remix“ Aldubb 2014
 „Forever and Ever“ Forever Riddim One Drop 2014
 „Inklusion braucht Aktion“ Sittin´ Bull feat. MANJA House of Riddim 2015
 „Shine On“ Schmark Remix 2015
 „Re:LOVE:ism“ free EP Aldubb 2016
 „Sequoia“ EP  Danny Goldwyn 2017–2018

Auszeichnungen 
 Gewinner (mit Manua) beim „Massive Flame Projekt“ 2009

Weblinks 
 
 manjakendler.de offizielle Webseite
 520universum offizieller Blog
 Schutzgarten Ratgeberblog

Einzelnachweise 

Reggae-Sänger
Singer-Songwriter
Teilnehmer am Bundesvision Song Contest
Pseudonym
Musiker (Leipzig)
Deutscher
Geboren 1979
Frau